Na Białorusi
 Haradziszcza – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim, w sielsowiecie Bahuszewiczy
 Haradziszcza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Biarozki
 Haradziszcza – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Siemukaczy